Willem Barendsz I (1931), walvisfabrieksschip
Willem Barendsz II (1955), schip van de NMW

Zie ook 
Willem Barentsz, doorverwijspagina